Por USS Yorktown pode estar à procura de:
 : um porta-aviões que entrou ao serviço em 1937 e foi afundado na Batalha de Midway em 1942 na Segunda Guerra Mundial
 : um porta-aviões que entrou ao serviço em 1943 e atualmente é um navio-museu na Carolina do Sul.